Лавалле́ ():

 Лавалле — коммуна в департаменте Мёз

Фамилия 

 Лавалле, Александр (1821—1892) — французский инженер.
 Лавалле, Альфонс (1791—1873) — основатель Парижской центральной школы (École centrale Paris)
 Лавалле, Каликса (1842—1891) — канадский композитор
 Лавалле, Луи-Арсен (1861—1936) — 31-й мэр Монреаля
 Лавалле, Пьер Альфонс Мартен (1836—1884) — французский ботаник и садовод
 Лавалле, Теофиль-Себастьен (1804—1866) — французский географ и историк

См. также 
 Ла-Валле